Okręty US Navy o nazwie USS "Charles H. Roan":
 Pierwszy USS "Charles H. Roan" (DD-853) był niszczycielem typu Gearing.
 Drugi USS "Charles H. Roan" (DD-815) miał być niszczycielem typu Gearing, ale jego budowa została anulowana.

Charles H. Roan
en:USS Charles H. Roan